Kalvhuvudet ist der Name von

Kalvhuvudet (Kungälvs), einem See in der Gemeinde Kungälv
Kalvhuvudet (Vaxholm), einer Schäre im Stockholmer Schärengarten